Hogendoorn ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hogendoorn (* 1947), niederländischer Toningenieur, Discjockey und Synchronsprecher
 Willem Pieter Hogendoorn (* 1944), niederländischer Schriftsteller und Drehbuchautor, siehe Tomas Ross (Schriftsteller)